Альфонсо Ітурральде (* 1949) — мексиканський актор.
 Артуро Ітурральде (1934—2017) — аргентинський футбольний арбітр. Арбітр ФІФА з 1970 до 1984 року.
 Една Ітурральде (* 1948) — еквадорська письменниця.
 Едуардо Ітурральде Гонсалес (* 1967) — іспанський футбольний арбітр. Арбітр ФІФА з 1998 по 2012 рік.
 Карлос Ітурральде Баллівіан (* 1941) — болівійський політик та дипломат. Міністр закордонних справ Болівії (1989—1992).
 Мануель Ігнасіо де Віванко Ітурральде (1806—1873) — президент Перу в 1843—1844 роках.
 Марія Тереса Мора Ітурральде (1902—1980) — кубинська шахістка, міжнародний майстер.
 Матео Ітурральде (1821—1895) — панамський політик, лікар і адвокат.
 Педро Ітурральде (1929—2020) — іспанський саксофоніст.

Абель Ітурральде — одна з двадцяти провінцій департаменту Ла-Пас.
 Ітурральде — кратер в департаменті Ла-Пас.

Карлос Ітурральде — стадіон в місті Мерида (Юкатан).

Ітурральде — містечко в дистрикті Сан-Мігеліто; провінція Західна Панама.
 Матео Ітурральде — містечко в дистрикті Ла-Чоррера; провінція Панама.
іспанські прізвища